В 1927 году сборная Польши провела один товарищеский матч, завершившийся со счётом 3:3.

1927 год ознаменовался большим скандалом в польском футболе. Руководители 14 сильнейших клубов Польши и примкнувшая к ним краковская Ютженка, своим решением создали польскую лигу, чтобы увеличить число матчей чемпионата и поднять доходы клубов. PZPN и оставшаяся верной ему Краковия, обратились к ФИФА за помощью против клубов, но судебную борьбу проиграли.

15 команд разыграли чемпионат, заполняя трибуны и доказав его состоятельность. В конце чемпионата к нему со следующего сезона присоединилась и Краковия.

18 декабря 1927 года PZPN признала чемпионат.

Всё это привело к малому числу матчей сборной в этом году.

Бомбардиры сборной Польши в 1927 году:
 Юзеф Калюжа — 1 гол;
  — 1 гол;
  — 1 гол.

Матч № 28 
Товарищеский матч

Примечания 
 Нумерация матчей приводится по официальной польской нумерации в справочнике ПЗПН.
 Матчи, не признаваемые за официальные PZPN, обозначены порядковым номером с добавлением буквы N.

Источники 
 Andrzej Gowarzewski: Encyklopedia piłkarska Fuji. Tom 2. — Biało-Czerwoni. Dzieje reprezentacji Polski. Katowice: Wydawnictwo GiA, 1991

Сборная Польши по футболу
Футбол в Европе в 1927 году
1927 год в Польше